

Mitologia
Tétis (titânide) — titânide, filha de Urano e de Gaia  (em grego: Τηθύς)
Tétis (nereida) — nereida, filha de Nereu e Doris, neta da anterior, mãe de Aquiles (em grego: Θέτις)

Astronomia
Tétis (satélite) — um satélite de Saturno
17 Tétis — asteroide

Geografia
 Mar de Tétis

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos